Staton ist der Familienname von:

 Aaron Staton, US-amerikanischer Schauspieler
 Candi Staton (* 1940), US-amerikanische Sängerin
 Dakota Staton (1930–2007), US-amerikanische Sängerin
 Jim Staton (1927–1993), US-amerikanische Footballspieler
 Joe Staton (* 1948), US-amerikanischer Comicautor und -zeichner
 Mary Staton (* ca. 1944), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin
 Mick Staton (1940–2014), US-amerikanischer Politiker
 Rebekah Staton (* 1981), britische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Staton (Montana)
 Staton (North Carolina)

Siehe auch:
 Stayton